A rua José Eugênio Müller é um logradouro arborizado rua do centro da cidade de Nova Friburgo, paralela à avenida Alberto Braune. 

O local tem prestação de serviços importantes à população local, como a Previdência Social.  Também é uma rua histórica, com casarões antigos. 

É cortada por vários logradouros perpendiculares, entre os quais a rua Dante Laginestra. O seu nome é uma homenagem ao ex-prefeito do município, José Eugênio Müller.

Ruas e avenidas de Nova Friburgo